Herrarnas stafett i längdskidåkning vid olympiska vinterspelen 1936 (4 × 10 km) hölls på anläggningen Olympiska skidstadion i skidorten Garmisch-Partenkirchen, Tyskland den 10 februari 1936.

Medaljörer

Deltagare
16 stafettlag med 4 åkare i respektive lag tävlade i herrarnas stafettävling.

Resultat
16 nationer deltog i herrarnas stafett vid OS 1936. Ett lag, Turkiet, bröt på sista sträckan. Finland vann 6 sekunder före Norge och 90 sekunder före Sverige.

Tabellen visar resultat, tid och placering för samtliga åk, samt lagets tider och placeringar.

Referenser

Externa länkar 

Herrarnas stafett